

Fisica 
 G-Stack – A partire dal 1952 in Italia si svolse una serie di voli internazionali in pallone per lo studio delle particelle elementari, che culminò nel 1954 con il lancio di un grande pacco di emulsione nucleare, il G-Stack (“giant”-stack)

Geografia 
 South Stack – isolotto sul Mare d'Irlanda situato al largo dell'isola gallese di Holy Island, nella contea di Anglesey (Galles nord-occidentale)

Informatica 
 OpenStack – progetto IaaS (Infrastructure-as-a-Service) cloud computing di Rackspace Cloud e NASA
 Stack – tipo di dato astratto che viene usato in diversi contesti per riferirsi a strutture dati, le cui modalità d'accesso ai dati in essa contenuti seguono una modalità LIFO
 Stack cache – memoria cache usata per mantenere i dati di stack separati dai dati della cache dati

Persone 
 Allen Stack (1928-1999) – nuotatore statunitense
 Graham Stack (1981) – ex calciatore irlandese
 Harry Stack Sullivan (1892-1949) – psichiatra e psicoanalista statunitense
 Joe Stack (1912-1954) – cestista statunitense
 Kelli Stack (1988) – hockeista su ghiaccio statunitense
 Robert Stack (1919-2003) – attore statunitense
 Ryan Stack (1975) – ex cestista statunitense naturalizzato macedone
 Timothy Stack (1956) – attore, sceneggiatore e produttore televisivo statunitense